Cut – debiutancki album brytyjskiej grupy punkrockowej The Slits, wydany pierwotnie we wrześniu 1979 przez wytwórnię Island Records.

Lista utworów

Original Edition (1979) 

utwory bonusowe

Deluxe Edition (2009) 
CD 1 – "Cut"

CD 2 – "Uncut"

Skład 
 Ari Up – śpiew
 Viv Albertine – gitara
 Tessa Pollitt – gitara basowa
 Budgie – perkusja
 Dennis Bovell – efekty dźwiękowe

Linki zewnętrzne 
 The Slits – "Cut" (Island Records, 1979)

Przypisy 

Albumy The Slits
Albumy Island Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1979